Sámi soga lávlla (samisch, deutsch: Das Lied des Sámi-Volkes) ist der Name der offiziellen Hymne der Sámi, die im äußersten Norden Europas in den vier Staaten Finnland, Norwegen, Russland und Schweden leben. Der norwegische Titel der Hymne lautet Samefolkets sang, der schwedische Titel Samefolkets sång.
Die Hymne wird zum Beispiel am Nationalfeiertag der Sami, dem 6. Februar, gesungen.

Geschichte 

Die Hymne wurde zusammen mit der Flagge der Samen 1986 auf der gesamtnordischen Samikonferenz in Åre ausgewählt. Der Text ist allerdings älter und geht auf ein 1906 verfasstes Gedicht von Isak Mikal Saba, einem Lehrer aus dem norwegischen Dorf Nesseby, zurück. Saba war außerdem der erste samische Politiker der in ein nationales Parlament gewählt wurde. Von 1907 bis 1912 vertrat er für die norwegische Arbeiderpartiet (AP) die Finnmark im Storting.

Insbesondere die komplizierte Melodie und die letzte Zeile „Sápmi uns, den Samen“ führte immer wieder zu Diskussionen, ob die Hymne noch zeitgemäß sei. Im Jahr 2007 veröffentlichte die samische Künstlerin Liv Tone Boine eine neue Version, die allerdings keinen offiziellen Status hat.

Text

Melodie

Einzelnachweise 

Hymne
Samische Musik